Ceropales är ett släkte av steklar som beskrevs av Pierre André Latreille 1796. Ceropales ingår i familjen vägsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Vägsteklar
Ceropales